Orietta Vanin – politica italiana
 Ronaldo Vanin – calciatore brasiliano naturalizzato italiano